Craw steht für:

 Craw Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Bernard Craw (* 1972), deutscher Schriftsteller